Libertyville peut faire référence à :

Toponymes aux États-Unis 
 Libertyville, une ville du comté de Covington en Alabama.
 Libertyville, localité de l'Illinois, située dans le comté de Lake.
 , une communauté non constituée en municipalité des comtés de Vermillion et de Vigo dans l'Indiana.
 Libertyville, ville du comté de Jefferson, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Saint-François dans le Missouri.

Homonymie de toponyme